De Nederlanden, een regio in Noordwest-Europa die ongeveer overeenkomt met de huidige België, Nederland, Luxemburg en de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais.
 De Nederlanden (restaurant), een restaurant in het Nederlandse Vreeland
 De Nederlanden (Van Schendel), een boek van Arthur van Schendel

Zie ook 
 De Nederlanden van 1845 (doorverwijspagina)